Gola – strutture anatomiche situate nella parte anteriore del collo dei vertebrati
Gola – incisione naturale creata da un corso d'acqua
Gola – l'ingordigia di cibi e bevande; nella religione cristiana, un vizio o peccato capitale
Gola – solco nel quale scorre la fune nella puleggia
Gola – comune della Croazia
Gola – frazione della Polonia
Gola – tribù liberiana
Gola – isola irlandese dinanzi alle coste del Donegal

Altri progetti